Киселёвка или Киселевка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Киселёвка — хутор в Шарковщинском районе Витебской области.
 Киселёвка — деревня в Логойском районе Минской области.
 Киселёвка — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Киселёвка — хутор в Красненском районе Белгородской области.
 Киселёвка — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Киселёвка — посёлок в Выгоничском районе Брянской области.
 Киселёвка — деревня в Мглинском районе Брянской области.
 Киселёвка — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Киселёвка — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Киселевка — деревня в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Киселёвка — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Киселёвка — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Киселёвка — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Киселёвка — деревня в Черлакском районе Омской области, упразднена в 1981 г.
 Киселёвка — деревня в Белинском районе Пензенской области.
 Киселёвка — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Киселевка — село в Заветинском районе Ростовской области.
 Киселёвка — деревня в Ряжском районе Рязанской области.
 Киселёвка — село в Аткарском районе Саратовской области.
 Киселёвка — село в Екатериновском районе Саратовской области.
 Киселёвка — деревня в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области.
 Киселевка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Киселёвка — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Киселёвка — деревня в Староюрьевском районе Тамбовской области.
 Киселёвка — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Киселёвка — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Киселёвка — село в Барышском районе Ульяновской области.
 Киселёвка — село в Ульчском районе Хабаровского края.

Украина 
 Киселевка — село в Амвросиевском районе Донецкой области.
 Киселёвка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Киселёвка — село в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Киселёвка — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Киселёвка — село в Белозерском районе Херсонской области.
 Киселевка — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Киселевка — село в Катеринопольском районе Черкасской области.
 Киселёвка — село в Менском районе Черниговской области.
 Киселёвка — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.
 Киселёвка — село в Носовском районе Черниговской области.
 Киселёвка — село в Репкинском районе Черниговской области.
 Киселёвка — село в Черниговском районе Черниговской области.

Иное 
 Киселёвка — гора (холм) в Киеве.
 Киселевка (приток Иленки) — река в Свердловской области.
 Киселевка (приток Панфиловки) — река в Томской области.